

Chronologiczna Lista

Przypisy

Zobacz też 
 Premierzy Komorów

Bibliografia